Vrdol
Gornji Vrdol
Donji Vrdol
Vrdol (arheološko nalazište), Glavina Gornja